William Trimble ist der Name folgender Personen:

* William A. Trimble (1786–1821), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 William C. Trimble (1907–1996), US-amerikanischer Diplomat
 William Copeland Trimble (1851–1941), irischer Zeitungsverleger und Autor